Droga R8 (Belgia)
 R8 – skrótowe oznaczenie silnika rzędowego o ośmiu cylindrach
 Audi R8 – sportowy samochód